Kamenica je lahko: 
ime več naselij:
 Kamenica Donja (Bosna in Hercegovina)
 Kamenica Gornja (Bosna in Hercegovina)
 Kamenica Skradnička (Hrvaška)
 Kamenica, Aleksinac (Srbija)
 Kamenica, Bihać (Bosna in Hercegovina)
 Kamenica, Bojnik (Srbija)
 Kamenica, Dimitrovgrad (Srbija)
 Kamenica, Drvar (Bosna in Hercegovina)
 Kamenica, Gornji Milanovac (Srbija)
 Kamenica, Kraljevo (Srbija)
 Kamenica, Loznica (Srbija)
 Kamenica, Niš (Srbija)
 Kamenica, Stragari (Srbija)
 Kamenica, Teslić (Bosna in Hercegovina)
 Kamenica, Užice (Srbija)
 Kamenica, Valjevo (Srbija)
 Kamenica, Ilijaš (Bosna in Hercegovina)
 Kamenica, Preseka (Hrvaška)
 Kamenica, Lepoglava (Hrvaška)
 Kamenica, Sokolovac (Hrvaška)
 Kamenica, občina Metlika
 Kamenica, občina Sevnica
Makedonska Kamenica (Severna Makedonija)
Sremska Kamenica (Srbija)
Kamenica je tudi:
 Kamenica, otoček pri otoku Tijatu
 kamenica, tudi ostriga ali Stonska kamenica (lat. Ostrea edulis), morska školjka

Glej tudi
 toponime: Kamnica, Kamnik, Kamen, Chemnitz, Česká Kamenice